Fange kan henvise til flere betydninger:
 Fangeleg 
 Fange – en indsat i et Fængsel
 Krigsfange
 Fange fisk – Fiskeri
 Fanger (fisker/jæger på Grønland)

Fange nr. 1 er en dansk film fra 1935.